2 miejscowości w Polsce:
 Sobin – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. polkowickim, w gminie Polkowice
 Sobin – część miasta Węgorzewa w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. węgorzewskim, w gminie Węgorzewo